Tauwetter bezeichnet:
 Tauwetter, eine Wetterlage, in der gefrorenes Wasser wieder auftaut
 Tauwetter (Roman), Roman von Ilja Ehrenburg (1954)
 Tauwetter-Periode, vom Titel des Romans abgeleitete Bezeichnung für die Entstalinisierung der Sowjetunion in den 1950er Jahren unter Chruschtschow
 Tauwetter (Verein), Verein für Männer, die in der Kindheit oder Jugend sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren
 ein Podcast der Zeitschrift Profil zur Klimakrise und deren Bekämpfung

Siehe auch

 Periode politischen Tauwetters im kommunistischen Rumänien